Fördraget i Bukarest kan syfta på följande fredsavtal:

 Fördraget i Bukarest (1812) – som avslutade det sjunde rysk-turkiska kriget
 Fördraget i Bukarest (1886) – som avslutade kriget mellan Serbien och Bulgarien
 Fördraget i Bukarest (1913) – som avslutade Andra Balkankriget
 Fördraget i Bukarest (1916) – alliansfördrag mellan Rumänien och ententen (Frankrike, Storbritannien, Italien och Ryssland)
 Fördraget i Bukarest (1918) – som slöts mellan Rumänien och Centralmakterna under Första världskriget